Der Begriff Tag des Zorns steht für:

 der Beginn eines mittelalterlichen Hymnus vom Jüngsten Gericht, siehe Dies irae
 die Anfänge des Arabischen Frühlings
 den ungarischen Kriegsfilm Tag des Zorns (1953) (Originaltitel: A harag napja)
 ein US-amerikanisches Fernsehdrama Tag des Zorns (1981)

siehe auch
 Tage des Zorns, dänische Kriegsfilm